El Marquesado de las Minas (refiriéndose a las minas, en Brasil) fue creado el 2 de enero de 1608, para Felipe II de Portugal de parte de D. Francisco de Sousa (hacia 1540-1611) (3r Conde del Prado).

Atención: el título no se refiere a Minas Gerais, ya que el oro destapado no estaba aun en Brasil, lo que ocurriría al final del siglo XVII, pero a la búsqueda genérica de minas de plata, que en la ocasión se estimaba que existieran en Brasil - dado que existían en el Virreinato del Perú Alto.

Marqueses das Minas 

 D. Francisco de Sousa (1610-1674), considerado uno de los héroes de la Restauración Portuguesa, en 1640.

 D. António Luís de Sousa primogénito del 2º matrimonio del  Marquês, nacido en 1644 y muerto el 25 de diciembre de 1721 ) 4º Conde de Prado en vida del padre y 2º Marquês das Minas.

Minas
Marques das Minas